CDT ist die Abkürzung für:
 Central Daylight Time, die Sommerzeit UTC-5 der Zonenzeit CST (Central Standard Time UTC-6)
 eine Variante des Glycoproteins Transferrin, dient zum Nachweis des Alkoholmissbrauchs; siehe Desialotransferrin (Carbohydrate Deficient Transferrin)
 die C/C++ Development Tools, einem Plug-in für die Entwicklungsumgebung Eclipse
 das Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union (von frz. Centre de Traduction (des Organes de l'Union Européenne))
 den Continental Divide Trail, einen Wanderweg quer durch die USA in Nord-Süd-Richtung.
 Centralny Dom Towarowy (deutsch: Zentrales Warenhaus), eine frühe Bezeichnung des Warschauer Dom Towarowy Smyk
 Center for Democracy and Technology, Non-Profit-Organisation in Washington D.C., USA
 1,5,9-Cyclododecatrien, eine chemische Verbindung
 Flughafen Castellón, IATA-Code
 Clostridium-difficile-Toxin
 Cytolethal distending Toxin

CdT steht als Abkürzung für:

 Corriere del Ticino, eine Schweizer Tageszeitung im Kanton Tessin

CDT